Аграм се може односити на:
Загреб ();
Аграм (општина), општина у Минесоти, САД.